Andrews steht für:

 Andrews (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Andrews Air Force Base, Regierungsflughafen der US-Hauptstadt
 Andrews Bayou, Fließgewässer im St. Mary Parish, Louisiana
 Andrews County, Verwaltungsbezirk in den Vereinigten Staaten
 Andrews-Diagramm, graphische Darstellung von Isothermen im pV-Diagramm

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Andrews (Arkansas)
 Andrews (Florida)
 Andrews (Indiana)
 Andrews (Iowa)
 Andrews (Maryland)
 Andrews (Nebraska)
 Andrews (New Jersey)
 Andrews (North Carolina)
 Andrews (Oregon)
 Andrews (Williamsburg County, South Carolina)
 Andrews (Georgetown County, South Carolina)
 Andrews (Texas)
 Andrews Chapel, Alabama
 Andrews Crossroads, Georgia
 Andrews Manor, Maryland
 Andrews Settlement, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Andrews Archeological District, in Prewitt, New Mexico, ID-Nr. 79003129
 Andrews Bridge Historic District, in Colerain Twnshp, Pennsylvania, ID-Nr. 88003046
 Andrews Lake Sites, in Andrews, Texas, ID-Nr. 78002886
 Andrews Memorial Chapel, in Dunedin, Florida, ID-Nr. 72000346
 Andrews Methodist Church, in Grafton, West Virginia, ID-Nr. 70000667
 Andrews Mound, in Andrews, North Carolina, ID-Nr. 73002236
 Andrews Street Bridge, in Rochester, New York, ID-Nr. 84000182
 Andrews Tavern, in Glenora, Virginia, ID-Nr. 76002121
 Andrews United Methodist Church, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 91001977
 Andrews-Duncan House, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 72000998
 Andrews-Leggett House, in Commerce, Michigan, ID-Nr. 87000949
 Andrews-Luther Farm, in Scituate, Rhode Island, ID-Nr. 85001352
 Andrews-Moore House, in Bunn, North Carolina, ID-Nr. 98001506
 Andrews-Wing House, in Boonville, Missouri, ID-Nr. 82005304

Siehe auch:
 Andrews Branch
 Andrews Ridge
 Andrews Rocks
 Andrewes
 McAndrews
 MacAndrews
 Andrew
 Andrus